Jani Lajunen (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2008, il commence sa carrière au Espoo Blues dans la SM-liiga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2008 par les Predators de Nashville en septième ronde, en . En 2011, il part en Amérique du Nord.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga ||25 ||1 ||1 ||2 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009|| Suomi U20 || Mestis ||2 ||2 ||2 ||4 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga ||46 ||6 ||9 ||15 ||34 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 ||Suomi U20 || Mestis ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga ||60 ||10 ||12 ||22 ||46 ||18 ||3 ||4 ||7 ||12
|-
|2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 75|| 5|| 11|| 16|| 18|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2012-2013|| Admirals de Milwaukee || LAH ||40 || 1|| 4|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Rivermen de Peoria || LAH || 19|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Växjö Lakers HC || SHL || 44|| 8|| 12|| 20|| 16|| 12|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL || 48||5 ||15 ||20 ||35 ||18 || 6||5 || 11||8
|-
|2015-2016 || Tappara || Liiga || 58 || 16 || 17 || 33 || 18 || 18 || 4 || 6 || 10 || 6
|-
|2016-2017 || Tappara || Liiga || 59|| 14|| 21|| 35|| 22|| 18 || 2||  7|| 9|| 8
|-
| 2017-2018 || HC Lugano ||| LNA || 42|| 6||19 || 25|| 20|| 16|| 3|| 11|| 14|| 8
|-
| 2018-2019 || HC Lugano ||| LNA || 41|| 8|| 15|| 23|| 14|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || HC Lugano || LNA || 49|| 7|| 19|| 26|| 18||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Lugano || LNA || 38|| 9|| 12|| 21|| 24|| 5 || 1 || 0|| 1|| 0
|-
| 2021-2022|| Örebro HK || SHL ||  ||

Au niveau international 

| 2008 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| +1||align="left"| Sixième place
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -2|| align="left"| Septième place
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 4|| 5||  6||-1|| align="left"|Cinquième de l'élite
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 2|| 1|| 3|| 2||  +2||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0||align="left"| Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance à Espoo
Naissance en juin 1990
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Tappara
Joueur du HC Lugano
Joueur du Örebro HK